Matamata (Nieuw-Zeeland), een plaats op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland
Matamata (schildpad), een middelgrote schildpadsoort

Zie ook 
Mata Mata et Pili Pili (doorverwijspagina)